Gisborne peut désigner plusieurs lieux et est également un patronyme.

Géographie 
 Gisborne est une région néo-zélandaise.
 Gisborne est une ville néo-zélandaise de l'Île du Nord.
 Gisborne est une ville australienne du Victoria.

Personnes 
 William Gisborne fut ministre des affaires publiques de 1870 à 1871 en Nouvelle-Zélande.
 Frederick Newton Gisborne, ingénieur britannique qui installa () le premier câble télégraphique transatlantique en Amérique du Nord.

Homonymie de toponyme